Di seguito una lista di asteroidi dal numero 214001 al 215000 con data di scoperta e scopritore.

214001-214100 

|-
| 214001 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 214002 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 214003 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 214004 - || 2004 CG || 2 febbraio 2004 || CSS
|-
| 214005 - ||  || 12 febbraio 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 214006 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 214007 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 214008 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 214009 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 214010 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 214011 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 214012 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 214013 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 214014 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 214015 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 214016 - || 2004 DJ || 16 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 214017 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 214018 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 214019 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 214020 - ||  || 17 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 214021 - ||  || 16 febbraio 2004 || CSS
|-
| 214022 - ||  || 18 febbraio 2004 || CSS
|-
| 214023 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 214024 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 214025 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 214026 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 214027 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 214028 - ||  || 20 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 214029 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 214030 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214031 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214032 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214033 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214034 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214035 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214036 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214037 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 214038 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 214039 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214040 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 214041 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214042 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214043 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214044 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 214045 - ||  || 14 marzo 2004 || CSS
|-
| 214046 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 214047 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214048 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 214049 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 214050 - || 2004 FU || 16 marzo 2004 || Valmeca
|-
| 214051 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 214052 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 214053 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 214054 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 214055 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 214056 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214057 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 214058 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 214059 - ||  || 18 marzo 2004 || CSS
|-
| 214060 - ||  || 20 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 214061 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 214062 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 214063 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 214064 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 214065 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 214066 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 214067 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 214068 - ||  || 11 aprile 2004 || CSS
|-
| 214069 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 214070 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 214071 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 214072 - ||  || 9 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 214073 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 214074 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 214075 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 214076 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 214077 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 214078 - ||  || 19 aprile 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 214079 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 214080 - ||  || 16 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 214081 Balavoine ||  || 17 aprile 2004 || Ory, M.
|-
| 214082 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 214083 - ||  || 21 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 214084 - ||  || 30 aprile 2004 || Broughton, J.
|-
| 214085 - ||  || 30 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 214086 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 214087 - ||  || 12 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 214088 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 214089 - ||  || 14 maggio 2004 || NEAT
|-
| 214090 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 214091 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 214092 - ||  || 14 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 214093 - ||  || 10 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 214094 - ||  || 19 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 214095 - ||  || 11 giugno 2004 || NEAT
|-
| 214096 - ||  || 12 giugno 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 214097 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 214098 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 214099 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 214100 - ||  || 18 luglio 2004 || Broughton, J.
|}

214101-214200 

|-
| 214101 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 214102 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 214103 - ||  || 10 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 214104 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 214105 - ||  || 20 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 214106 - ||  || 20 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 214107 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 214108 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 214109 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 214110 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 214111 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 214112 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 214113 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 214114 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 214115 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 214116 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 214117 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 214118 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 214119 - ||  || 10 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 214120 - ||  || 12 novembre 2004 || CSS
|-
| 214121 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 214122 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 214123 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 214124 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 214125 - ||  || 13 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 214126 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 214127 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 214128 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 214129 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 214130 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214131 - || 2005 AN || 5 gennaio 2005 || Pla D'Arguines
|-
| 214132 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 214133 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 214134 - ||  || 7 gennaio 2005 || CSS
|-
| 214135 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 214136 Alinghi ||  || 13 gennaio 2005 || Ory, M.
|-
| 214137 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 214138 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 214139 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 214140 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 214141 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 214142 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 214143 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 214144 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 214145 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 214146 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 214147 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 214148 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 214149 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 214150 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 214151 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 214152 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 214153 - ||  || 31 gennaio 2005 || NEAT
|-
| 214154 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 214155 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 214156 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 214157 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 214158 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 214159 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 214160 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 214161 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 214162 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 214163 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 214164 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 214165 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 214166 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 214167 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 214168 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 214169 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 214170 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 214171 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 214172 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 214173 - ||  || 4 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 214174 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214175 - ||  || 9 febbraio 2005 || LONEOS
|-
| 214176 - ||  || 9 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 214177 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 214178 - ||  || 4 febbraio 2005 || LONEOS
|-
| 214179 - ||  || 14 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 214180 Mabaglioni ||  || 9 febbraio 2005 || Boattini, A., Scholl, H.
|-
| 214181 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 214182 - ||  || 2 marzo 2005 || Birtwhistle, P.
|-
| 214183 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214184 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214185 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214186 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214187 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214188 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 214189 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 214190 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214191 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214192 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214193 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 214194 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 214195 - ||  || 2 marzo 2005 || Calvin College
|-
| 214196 - ||  || 6 marzo 2005 || Gauderon, R., Behrend, R.
|-
| 214197 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 214198 - ||  || 8 marzo 2005 || Lowe, A.
|-
| 214199 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214200 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|}

214201-214300 

|-
| 214201 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 214202 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 214203 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214204 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 214205 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 214206 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214207 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 214208 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214209 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 214210 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 214211 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214212 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214213 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 214214 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 214215 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214216 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 214217 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 214218 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 214219 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214220 - ||  || 10 marzo 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 214221 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 214222 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214223 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214224 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 214225 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 214226 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 214227 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214228 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214229 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214230 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214231 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 214232 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214233 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214234 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214235 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214236 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214237 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 214238 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 214239 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 214240 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214241 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 214242 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214243 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 214244 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214245 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214246 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214247 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214248 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214249 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 214250 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 214251 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 214252 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 214253 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214254 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214255 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214256 - ||  || 16 marzo 2005 || Lowe, A.
|-
| 214257 - || 2005 GP || 1 aprile 2005 || Junk Bond
|-
| 214258 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 214259 - ||  || 1 aprile 2005 || Bickel, W.
|-
| 214260 - ||  || 1 aprile 2005 || Reddy, V.
|-
| 214261 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 214262 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 214263 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214264 - ||  || 2 aprile 2005 || NEAT
|-
| 214265 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 214266 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 214267 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 214268 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214269 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 214270 - ||  || 5 aprile 2005 || CSS
|-
| 214271 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214272 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214273 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214274 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214275 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 214276 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 214277 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214278 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214279 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214280 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214281 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 214282 - ||  || 7 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214283 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214284 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 214285 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 214286 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214287 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 214288 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 214289 - ||  || 15 aprile 2005 || CSS
|-
| 214290 - ||  || 12 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 214291 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 214292 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 214293 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 214294 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 214295 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 214296 - ||  || 30 aprile 2005 || CINEOS
|-
| 214297 - ||  || 17 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 214298 - ||  || 30 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 214299 - || 2005 JU || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 214300 - || 2005 JW || 3 maggio 2005 || LINEAR
|}

214301-214400 

|-
| 214301 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214302 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214303 - ||  || 1 maggio 2005 || NEAT
|-
| 214304 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214305 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214306 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214307 - ||  || 4 maggio 2005 || Durig, D. T.
|-
| 214308 - ||  || 2 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214309 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214310 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214311 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 214312 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 214313 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214314 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214315 - ||  || 6 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 214316 - ||  || 6 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 214317 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214318 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214319 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214320 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214321 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214322 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214323 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 214324 - ||  || 6 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214325 - ||  || 8 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 214326 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214327 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 214328 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 214329 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214330 - ||  || 9 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214331 - ||  || 9 maggio 2005 || CSS
|-
| 214332 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214333 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214334 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214335 - ||  || 8 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 214336 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 214337 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 214338 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214339 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214340 - ||  || 12 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 214341 - ||  || 12 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 214342 - ||  || 14 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 214343 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214344 - ||  || 12 maggio 2005 || CSS
|-
| 214345 - ||  || 13 maggio 2005 || CSS
|-
| 214346 - ||  || 13 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214347 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214348 - ||  || 12 maggio 2005 || CSS
|-
| 214349 - ||  || 11 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 214350 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214351 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214352 - ||  || 9 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 214353 - ||  || 12 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 214354 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 214355 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214356 - || 2005 KK || 16 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 214357 - ||  || 16 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214358 - ||  || 19 maggio 2005 || NEAT
|-
| 214359 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214360 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214361 - ||  || 27 maggio 2005 || CINEOS
|-
| 214362 - ||  || 30 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 214363 - ||  || 16 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214364 - || 2005 LG || 1 giugno 2005 || Lowe, A.
|-
| 214365 - ||  || 2 giugno 2005 || CSS
|-
| 214366 - ||  || 2 giugno 2005 || CSS
|-
| 214367 - ||  || 3 giugno 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 214368 - ||  || 1 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214369 - ||  || 3 giugno 2005 || CSS
|-
| 214370 - ||  || 4 giugno 2005 || CSS
|-
| 214371 - ||  || 4 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 214372 - ||  || 4 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 214373 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 214374 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 214375 - ||  || 3 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 214376 - ||  || 4 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 214377 - ||  || 6 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 214378 Kleinmann ||  || 10 giugno 2005 || Ory, M.
|-
| 214379 - ||  || 4 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 214380 - ||  || 3 giugno 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 214381 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 214382 - ||  || 2 giugno 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 214383 - ||  || 11 giugno 2005 || CSS
|-
| 214384 - ||  || 14 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214385 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 214386 - ||  || 19 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 214387 - ||  || 16 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214388 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 214389 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 214390 - ||  || 24 giugno 2005 || NEAT
|-
| 214391 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 214392 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 214393 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 214394 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 214395 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 214396 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 214397 - ||  || 6 luglio 2005 || Sue, J.
|-
| 214398 - ||  || 6 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 214399 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 214400 - ||  || 7 luglio 2005 || Spacewatch
|}

214401-214500 

|-
| 214401 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 214402 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 214403 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 214404 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 214405 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 214406 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214407 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214408 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214409 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 214410 - ||  || 27 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 214411 - ||  || 26 luglio 2005 || NEAT
|-
| 214412 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 214413 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 214414 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 214415 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 214416 - || 2005 PK || 2 agosto 2005 || Gilmore, A. C.
|-
| 214417 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 214418 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 214419 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 214420 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 214421 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 214422 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 214423 - ||  || 27 agosto 2005 || Healy, D.
|-
| 214424 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 214425 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 214426 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 214427 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 214428 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 214429 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 214430 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 214431 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 214432 Belprahon ||  || 29 agosto 2005 || Ory, M.
|-
| 214433 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 214434 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 214435 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 214436 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 214437 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 214438 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 214439 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 214440 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 214441 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 214442 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 214443 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 214444 - ||  || 4 settembre 2005 || Bickel, W.
|-
| 214445 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214446 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214447 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 214448 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 214449 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 214450 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214451 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214452 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 214453 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214454 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214455 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214456 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214457 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214458 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214459 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214460 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 214461 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 214462 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214463 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214464 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214465 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 214466 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214467 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214468 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214469 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214470 - ||  || 27 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 214471 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214472 - ||  || 22 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 214473 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214474 Long Island||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 214475 Chrisbayus ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 214476 Stephencolbert ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 214477 - ||  || 5 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 214478 - ||  || 6 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 214479 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 214480 - ||  || 7 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 214481 - ||  || 7 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 214482 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 214483 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 214484 - ||  || 10 ottobre 2005 || CSS
|-
| 214485 Dupouy ||  || 26 ottobre 2005 || Rinner, C.
|-
| 214486 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 214487 Baranivka ||  || 29 ottobre 2005 || Andrushivka
|-
| 214488 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 214489 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 214490 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 214491 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 214492 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 214493 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 214494 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 214495 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214496 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214497 - ||  || 13 novembre 2005 || CSS
|-
| 214498 - ||  || 19 novembre 2005 || NEAT
|-
| 214499 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214500 - ||  || 29 novembre 2005 || NEAT
|}

214501-214600 

|-
| 214501 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 214502 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 214503 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214504 - || 2005 YG || 20 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 214505 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214506 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 214507 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214508 - ||  || 6 gennaio 2006 || CSS
|-
| 214509 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 214510 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 214511 - ||  || 29 gennaio 2006 || Bickel, W.
|-
| 214512 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 214513 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 214514 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 214515 - ||  || 28 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214516 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 214517 - || 2006 FO || 22 marzo 2006 || CSS
|-
| 214518 - ||  || 7 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 214519 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 214520 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 214521 - ||  || 29 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 214522 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 214523 - ||  || 2 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 214524 - ||  || 4 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 214525 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214526 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214527 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214528 - ||  || 19 maggio 2006 || NEAT
|-
| 214529 - ||  || 20 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214530 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 214531 - ||  || 25 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 214532 - ||  || 26 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 214533 - ||  || 10 giugno 2006 || NEAT
|-
| 214534 - ||  || 3 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214535 - ||  || 19 giugno 2006 || Hönig, S. F.
|-
| 214536 - ||  || 19 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214537 - ||  || 21 giugno 2006 || NEAT
|-
| 214538 - ||  || 21 luglio 2006 || NEAT
|-
| 214539 - ||  || 19 luglio 2006 || NEAT
|-
| 214540 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 214541 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 214542 - ||  || 24 luglio 2006 || Ries, W.
|-
| 214543 - ||  || 18 luglio 2006 || LINEAR
|-
| 214544 - ||  || 24 luglio 2006 || LINEAR
|-
| 214545 - ||  || 18 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 214546 - ||  || 18 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 214547 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214548 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214549 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214550 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 214551 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214552 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214553 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214554 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 214555 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214556 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214557 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214558 - ||  || 18 agosto 2006 || Sárneczky, K.
|-
| 214559 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214560 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214561 - ||  || 18 agosto 2006 || Broughton, J.
|-
| 214562 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214563 - ||  || 20 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214564 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 214565 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 214566 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214567 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214568 - ||  || 19 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 214569 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214570 - ||  || 21 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 214571 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214572 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 214573 - ||  || 17 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 214574 - ||  || 18 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 214575 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214576 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214577 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214578 - ||  || 19 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214579 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214580 - ||  || 22 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214581 - ||  || 23 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 214582 - ||  || 23 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214583 - ||  || 23 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214584 - ||  || 21 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 214585 - ||  || 23 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 214586 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214587 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214588 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214589 - ||  || 25 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 214590 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214591 - ||  || 28 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 214592 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214593 - ||  || 21 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214594 - ||  || 23 agosto 2006 || NEAT
|-
| 214595 - ||  || 28 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 214596 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214597 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214598 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214599 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 214600 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|}

214601-214700 

|-
| 214601 - ||  || 29 agosto 2006 || CSS
|-
| 214602 - ||  || 30 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 214603 - ||  || 28 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 214604 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 214605 - ||  || 12 settembre 2006 || CSS
|-
| 214606 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 214607 - ||  || 15 settembre 2006 || NEAT
|-
| 214608 - ||  || 12 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 214609 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 214610 - ||  || 12 settembre 2006 || CSS
|-
| 214611 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 214612 - ||  || 12 settembre 2006 || CSS
|-
| 214613 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 214614 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214615 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214616 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214617 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214618 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214619 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 214620 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 214621 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214622 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214623 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214624 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214625 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214626 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214627 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214628 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214629 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 214630 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 214631 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214632 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 214633 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214634 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 214635 - ||  || 16 settembre 2006 || NEAT
|-
| 214636 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 214637 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214638 - ||  || 19 settembre 2006 || OAM
|-
| 214639 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 214640 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214641 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 214642 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214643 - ||  || 18 settembre 2006 || Calvin College
|-
| 214644 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 214645 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 214646 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214647 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214648 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214649 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214650 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214651 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214652 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214653 - ||  || 20 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 214654 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214655 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214656 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214657 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 214658 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 214659 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214660 - ||  || 20 settembre 2006 || NEAT
|-
| 214661 - ||  || 22 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 214662 - ||  || 24 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214663 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 214664 - ||  || 19 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 214665 - ||  || 17 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 214666 - ||  || 20 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 214667 - ||  || 20 settembre 2006 || CSS
|-
| 214668 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 214669 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214670 - ||  || 23 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214671 - ||  || 23 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214672 - ||  || 25 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 214673 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214674 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214675 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214676 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214677 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214678 - ||  || 25 settembre 2006 || Moletai
|-
| 214679 - ||  || 24 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214680 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214681 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214682 - ||  || 26 settembre 2006 || CSS
|-
| 214683 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214684 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214685 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214686 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214687 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214688 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214689 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214690 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214691 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214692 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214693 - ||  || 25 settembre 2006 || Ferrando, R.
|-
| 214694 - ||  || 29 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 214695 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214696 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214697 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214698 - ||  || 27 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214699 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214700 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|}

214701-214800 

|-
| 214701 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214702 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214703 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214704 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214705 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 214706 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 214707 - ||  || 29 settembre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 214708 - ||  || 30 settembre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 214709 - ||  || 30 settembre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 214710 - ||  || 26 settembre 2006 || CSS
|-
| 214711 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 214712 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214713 - ||  || 20 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 214714 - || 2006 TJ || 2 ottobre 2006 || Lowe, A.
|-
| 214715 Silvanofuso ||  || 10 ottobre 2006 || Tesi, L., Fagioli, G.
|-
| 214716 - ||  || 13 ottobre 2006 || Stevens, B. L.
|-
| 214717 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214718 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214719 - ||  || 13 ottobre 2006 || Dax
|-
| 214720 - ||  || 2 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214721 - ||  || 10 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 214722 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214723 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214724 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214725 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214726 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214727 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214728 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214729 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214730 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214731 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214732 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214733 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214734 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214735 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214736 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214737 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214738 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214739 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214740 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214741 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214742 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214743 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214744 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214745 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 214746 - ||  || 14 ottobre 2006 || Lin, C.-S., Ye, Q.-z.
|-
| 214747 - ||  || 15 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214748 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214749 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214750 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214751 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 214752 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 214753 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 214754 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 214755 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 214756 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214757 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214758 - ||  || 15 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214759 - ||  || 13 ottobre 2006 || Lin, C.-S., Ye, Q.-z.
|-
| 214760 - ||  || 15 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214761 - ||  || 15 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214762 - ||  || 11 ottobre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 214763 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214764 - ||  || 12 ottobre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 214765 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214766 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214767 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214768 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214769 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214770 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214771 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214772 UNICEF ||  || 23 ottobre 2006 || Casulli, V. S.
|-
| 214773 - ||  || 22 ottobre 2006 || Tucker, R. A.
|-
| 214774 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214775 - ||  || 16 ottobre 2006 || Bickel, W.
|-
| 214776 - ||  || 17 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214777 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214778 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214779 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214780 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214781 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214782 - ||  || 17 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214783 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214784 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214785 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214786 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214787 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214788 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214789 - ||  || 19 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214790 - ||  || 21 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214791 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214792 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214793 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214794 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214795 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214796 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214797 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214798 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214799 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214800 - ||  || 22 ottobre 2006 || CSS
|}

214801-214900 

|-
| 214801 - ||  || 22 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 214802 - ||  || 22 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 214803 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214804 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214805 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214806 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214807 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214808 - ||  || 20 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214809 - ||  || 20 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 214810 - ||  || 21 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 214811 - ||  || 22 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214812 - ||  || 27 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214813 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214814 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214815 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214816 - ||  || 29 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 214817 - ||  || 17 ottobre 2006 || CSS
|-
| 214818 - ||  || 21 ottobre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 214819 Gianotti ||  || 10 novembre 2006 || Casulli, V. S.
|-
| 214820 Faustocoppi ||  || 14 novembre 2006 || Casulli, V. S.
|-
| 214821 - ||  || 9 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214822 - ||  || 9 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214823 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214824 - ||  || 11 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214825 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214826 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214827 - ||  || 11 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214828 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214829 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214830 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214831 - ||  || 15 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214832 - ||  || 15 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214833 - ||  || 13 novembre 2006 || CSS
|-
| 214834 - ||  || 13 novembre 2006 || CSS
|-
| 214835 - ||  || 14 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214836 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214837 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214838 - ||  || 15 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214839 - ||  || 13 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214840 - ||  || 15 novembre 2006 || CSS
|-
| 214841 - ||  || 15 novembre 2006 || CSS
|-
| 214842 - ||  || 9 novembre 2006 || NEAT
|-
| 214843 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214844 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214845 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214846 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214847 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214848 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214849 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214850 - ||  || 19 novembre 2006 || LINEAR
|-
| 214851 - ||  || 19 novembre 2006 || CSS
|-
| 214852 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214853 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214854 - ||  || 29 novembre 2006 || Stevens, B. L.
|-
| 214855 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214856 - ||  || 12 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214857 - ||  || 14 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214858 - ||  || 9 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 214859 - ||  || 20 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 214860 - ||  || 20 dicembre 2006 || Nyukasa
|-
| 214861 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214862 - ||  || 22 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 214863 Seiradakis||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214864 - ||  || 6 marzo 2007 || NEAT
|-
| 214865 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214866 - ||  || 14 marzo 2007 || CSS
|-
| 214867 - ||  || 16 aprile 2007 || CSS
|-
| 214868 - ||  || 5 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 214869 - ||  || 9 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 214870 - ||  || 8 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 214871 - ||  || 9 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 214872 - ||  || 21 agosto 2007 || LONEOS
|-
| 214873 - ||  || 2 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214874 - ||  || 9 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 214875 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214876 - ||  || 11 settembre 2007 || CSS
|-
| 214877 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214878 - ||  || 13 settembre 2007 || LINEAR
|-
| 214879 - ||  || 12 settembre 2007 || CSS
|-
| 214880 - ||  || 11 settembre 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 214881 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214882 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214883 Yuanxikun ||  || 11 settembre 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 214884 - ||  || 15 settembre 2007 || LINEAR
|-
| 214885 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214886 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214887 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214888 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214889 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214890 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214891 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214892 - ||  || 20 settembre 2007 || CSS
|-
| 214893 - ||  || 18 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214894 - ||  || 6 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214895 - ||  || 8 ottobre 2007 || Tucker, R. A.
|-
| 214896 - ||  || 4 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214897 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214898 - ||  || 4 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214899 - ||  || 7 ottobre 2007 || CSS
|-
| 214900 - ||  || 8 ottobre 2007 || Spacewatch
|}

214901-215000 

|-
| 214901 - ||  || 7 ottobre 2007 || CSS
|-
| 214902 - ||  || 8 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214903 - ||  || 8 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214904 - ||  || 15 ottobre 2007 || Chante-Perdrix
|-
| 214905 - ||  || 6 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 214906 - ||  || 7 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 214907 - ||  || 9 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 214908 - ||  || 11 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 214909 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214910 - ||  || 8 ottobre 2007 || LONEOS
|-
| 214911 Viehboeck ||  || 11 ottobre 2007 || Gierlinger, R.
|-
| 214912 - ||  || 8 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214913 - ||  || 14 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 214914 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214915 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214916 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214917 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214918 - ||  || 13 ottobre 2007 || CSS
|-
| 214919 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214920 - ||  || 16 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214921 - ||  || 16 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214922 - ||  || 18 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214923 - ||  || 24 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214924 - ||  || 24 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214925 - ||  || 30 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214926 - ||  || 30 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 214927 - ||  || 30 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214928 Carrara ||  || 5 novembre 2007 || Casulli, V. S.
|-
| 214929 - ||  || 1 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214930 - ||  || 1 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214931 - ||  || 1 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214932 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214933 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214934 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214935 - ||  || 5 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214936 - ||  || 4 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214937 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214938 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214939 - ||  || 15 novembre 2007 || Kocher, P.
|-
| 214940 - ||  || 9 novembre 2007 || CSS
|-
| 214941 - ||  || 14 novembre 2007 || LONEOS
|-
| 214942 - ||  || 13 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214943 - ||  || 13 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214944 - ||  || 8 novembre 2007 || CSS
|-
| 214945 - ||  || 13 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214946 - ||  || 14 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214947 - ||  || 9 novembre 2007 || CSS
|-
| 214948 - ||  || 12 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214949 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214950 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214951 - ||  || 19 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214952 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214953 Giugavazzi ||  || 29 novembre 2007 || Tesi, L., Fagioli, G.
|-
| 214954 - ||  || 17 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214955 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214956 - ||  || 15 dicembre 2007 || OAM
|-
| 214957 - ||  || 15 dicembre 2007 || CSS
|-
| 214958 - ||  || 12 dicembre 2007 || LINEAR
|-
| 214959 - ||  || 13 dicembre 2007 || LINEAR
|-
| 214960 - ||  || 15 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214961 - ||  || 6 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214962 - ||  || 17 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214963 - ||  || 30 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214964 - ||  || 30 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214965 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 214966 - ||  || 31 dicembre 2007 || CSS
|-
| 214967 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214968 - ||  || 30 dicembre 2007 || CSS
|-
| 214969 - ||  || 30 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214970 - || 2008 AT || 1 gennaio 2008 || Schiaparelli
|-
| 214971 - ||  || 7 gennaio 2008 || LUSS
|-
| 214972 - ||  || 10 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214973 - ||  || 10 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214974 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 214975 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 214976 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 214977 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 214978 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 214979 - ||  || 12 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214980 - ||  || 14 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 214981 - ||  || 14 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 214982 - ||  || 12 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 214983 - ||  || 12 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 214984 - ||  || 12 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 214985 - ||  || 15 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 214986 - ||  || 11 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214987 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 214988 - ||  || 20 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214989 - ||  || 30 gennaio 2008 || OAM
|-
| 214990 - ||  || 31 gennaio 2008 || CSS
|-
| 214991 - ||  || 7 febbraio 2008 || Ries, W.
|-
| 214992 - ||  || 1 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 214993 - ||  || 2 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 214994 - ||  || 2 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 214995 - ||  || 2 febbraio 2008 || CSS
|-
| 214996 - ||  || 2 febbraio 2008 || CSS
|-
| 214997 - ||  || 3 febbraio 2008 || CSS
|-
| 214998 - ||  || 6 febbraio 2008 || CSS
|-
| 214999 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 215000 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0214001